Por Drexel pode estar à procura de:
 Drexel (Carolina do Norte)
 Drexel (Missouri)
 Drexel (Ohio)

Ver também 
 Universidade Drexel
 Drexel-Alvernon
 Drexel Heights
 Drexel Hill

Desambiguações de topônimos